L'Équipe de Yougoslavie de football est éliminée au second tour de la coupe du monde de football de 1974.

Effectif

Qualification 

La Yougoslavie est placée dans le groupe 7 avec l'Espagne et la Grèce.

À la suite de leur classement à égalité, la Yougoslavie et l'Espagne jouent un match d'appui sur terrain neutre décisif pour la qualification.

Phase finale

Premier tour

Groupe 2

Second tour

Groupe B 

1974
Équipe à la Coupe du monde de football 1974
1974 en Yougoslavie